British Racing Partnership, na kratko BRP, je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Moštvo je sodelovalo na trinajstih dirkah in osvojilo enajst prvenstvenih točk. Deset jih je dosegel Innes Ireland s četrtim mestom na Veliki nagradi Nizozemske in Veliki nagradi Italije v sezoni 1963 ter petim mestom na Veliki nagradi Avstrije in Veliki nagradi Italije v sezoni 1964, eno pa Trevor Taylor s šestim mestom na Veliki nagradi ZDA.

Rezultati Svetovnega prvenstva Formule 1 
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1963
Športna moštva, razpuščena leta 1964